

Toponymes 
Cañada est le nom de plusieurs lieux en Espagne et en Uruguay :

 Cañada est une ville de la province d'Almería, communauté autonome d’Andalousie ;
 Cañada est une ville de la province d'Alicante, communauté valencienne.
 Cañada Grande est une ville du département de San José, Uruguay.
 Cañada Nieto est une ville du département de Soriano, Uruguay.

Patronyme 

 Basilio Rodríguez Cañada (1961-), écrivain, éditeur, professeur, poète, chroniqueur, africaniste et gestionnaire culturel espagnol.